Symon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Don Symon (né en 1960), rameur néo-zélandais
Jean-Baptiste Symon de Solémy (1746-1834), général français
Josiah Symon (1846-1934), homme politique australien en Australie-Méridionale
 (1920-2013), physicien américain
Michael Symon (né en 1969), chef cuisinier américain
 (né en 1965), homme politique australien
 (né en 1960), administrateur australien en espionnage
 (1922-2008), homme politique socialiste australien
Scot Symon (1911-1985), joueur écossais de football
 (née en 1969), écrivaine néo-zélandaise sur la criminalité

Prénom
Symon Budny (1530-1593), réformateur polonais
 (1894-1963), homme politique végétarien américain
, activiste et écrivain anglais
Symon Petlioura (1897-1926), commandant révolutionnaire russe
, acteur bengladais
 (c. 1325), auteur et franciscain irlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom